Badakhšan (pokrajina), afganistanska pokrajina
 Badakhšan (regija), regija na tromeđi Afganistana, TaDŽikistana I Kine